Znak - může označovat:

 spojovník – interpunkční znaménko sloužící ke spojení dvou slov, ke spojení neslovního výrazu se slovem a k naznačení, že slovo pokračuje na jiném místě
 pomlčka – interpunkční znaménko vyznačující přestávku v řeči či oddělující části projevu (pomlčka se správně vyznačuje znakem „–“ nebo „—“)
 matematické znaménko minus (typograficky se vyznačuje znakem „−“)
 písmeno T – kód v Morseově abecedě

Značky